Spookyzone è una saga Disney di genere horror realizzata da Stefano Ambrosio, Alessandro Gatti, Alessandro Ferrari e Francesco Artibani su disegni di Francesco D'Ippolito, Marco Mazzarello, Paolo De Lorenzi, Ettore Gula, Alessandro Pastrovicchio, Lorenzo Pastrovicchio e Michela Frare pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti a inizio 2020 per la casa editrice IDW Publishing.

Personaggi 
Personaggi principali 
Qui
Quo
Qua

Altri personaggi
Paperino
Pico De Paperis
Paperina
Archimede Pitagorico
Newton Pitagorico
Emy, Ely, Evy
Liam Paperton
Tomiko 
Elinah 
Pierre 
Julie
Michel 
Grethe 
Lars

Elenco delle storie

Curiosità 
 Spookyzone è visibilmente ispirata in stile dalla serie di romanzi Piccoli brividi di R. L. Stine.
 Spookyzone è la seconda saga Disney horror che sia ambientata nell'universo dei paperi, mentre la prima è X-Mickey nel mondo dei topi (la "X" della saga, trae spunto ed molto simile a quella della celebre e tenebrosa saga di X-Files).

Note

Voci correlate 
 Young Donald Duck
 Minnie & Daisy - Spy Power
 Star Force - Rebel Academy
 GM - Giovani Marmotte
 Q-Blog
 Q-Galaxy
 Area 15

Collegamenti esterni